

Geografia 
 Francia
 Circourt – comune nella regione del Grande Est
 Circourt-sur-Mouzon – comune nella regione del Grande Est
 Xivry-Circourt – comune nella regione del Grande Est

Persone 
 Adolphe de Circourt – diplomatico francese
 Albert de Circourt – storico francese
 Anastasie de Circourt – scrittrice francese di origine russa